Anita Pádár est une footballeuse hongroise née le  à Karcag. Elle évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Statistiques

Statistiques en club

Palmarès 
 Championnat de Hongrie
 Championne (11) : 1994–95, 1997–98, 1998–99, 1999–00, 2001–02, 2002–03, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2011–12, 2012–13
 Meilleure buteuse de Championnat de Hongrie en 1998–99 (21 buts), 1999–00 (22 buts), 2000–01 (23 buts), 2001–02 (24 buts), 2002–03 (22 buts), 2003–04 (31 buts), 2004–05 (27 buts), 2005–06 (34 buts), 2006–07 (29 buts), 2007–08 (52 buts), 2008–09 (44 buts), 2009–10 (38 buts), 2010–11 (35 buts), 2011–12 (57 buts), 2012–13 (55 buts).

 Coupe de Hongrie
 Vainqueur (5) : 1998, 1999, 2000, 2001, 2013
 Finaliste (2) : 1996, 2002

Notes et références

Liens externes  
 
  Profil sur mlsz.hu
 Futballévköny 2008, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2008, 132. p., ISSN 1585-2172
  Pádár Anita, aki minden játékos példaképe lehet
  Interjú az origo.hu oldalon
  Pádár Anita a századik válogatott meccsére készül
  Pádár Anita: 100!

Naissance en mars 1979
Naissance à Karcag
Footballeuse internationale hongroise